Константи́н Ма́ркович Азадо́вский (род. 14 сентября 1941, Ленинград) — советский и российский литературовед. Сын Марка Азадовского. Кандидат филологических наук.

Биография 
Константин Азадовский родился 14 сентября 1941 года в Ленинграде, в семье Марка Константиновича Азадовского и Лидии Владимировны (урождённой Брун).

В марте 1942 года семья эвакуировалась в Иркутск на родину Марка Азадовского и вернулась в 1945 году.

В 1958 году Константин поступил на филологический факультет Ленинградского университета, активно занимался переводами немецких поэтов и публиковался в печати. В 1963 окончил вуз с отличием (дипломная работа по творчеству Франца Грильпарцера), а с 1964 по 1969 годы учился на вечернем отделении исторического факультета, защитил диплом на тему «Проблема пейзажа в живописи немецкого романтизма».

Преподавал иностранные языки в институтах Ленинграда и Петрозаводска. С 1967 по 1969 годы писал диссертационную работу по творчеству Франца Грильпарцера. Однако защитить диссертацию не успел, поскольку был привлечён в качестве свидетеля по делу Ефима Славинского, которого обвиняли в хранении наркотиков. Азадовский отказался свидетельствовать против Славинского и был вынужден уехать из Ленинграда в Петрозаводск. Диссертацию защитил в 1971 году.

До 1980 года работал заведующим кафедрой иностранных языков Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной.

Согласно документам КГБ, «в сентябре 1978 года в отношении Азадовского было заведено дело ДОР „Азеф“ с окраской „антисоветская агитация и пропаганда с высказываниями ревизионистского характера“».

В 1980 году КГБ, используя «причастность» Азадовского к «делу Славинского», возбудил дело о хранении наркотиков уже против Константина. Он был арестован и осуждён по сфабрикованному обвинению (наркотики были подброшены во время обыска), отбыл два года в лагере в Магаданской области. Одновременно с Константином по тому же обвинению на полтора года заключения была осуждена его жена Светлана Азадовская (Лепилина, род 1946).

Реабилитирован в 1989 году, а в 1993 году Комиссия по реабилитации Верховного Совета России признала Азадовского репрессированным по политическим мотивам. Светлана Азадовская реабилитирована постановлением Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 1 июня 1993 года, а в 1998 году постановлением того же суда также признана жертвой политических репрессий.

С 1981 года Константин Азадовский является членом Международного общества Р. М. Рильке, швейцарского и западногерманского отделений международного ПЕН-клуба. С 1992 года — член-корреспондент Германской академии языка и литературы (Дармштадт). С 1999 года — председатель Исполкома Санкт-Петербургского ПЕН-клуба.

Научная деятельность 
Автор ряда научных работ и публикаций по германистике (особенно по творчеству Рильке), русистике (поэты Серебряного века, особенно Бальмонт и Клюев), русско-европейским литературным связям.

Член редколлегий журналов «Звезда», «Новое литературное обозрение» и «Вопросы литературы». Председатель жюри Букеровской премии 1999 года.

Общественная позиция 
 В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ.
 В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.
 В 2017 году подписал письмо в поддержку Зои Световой.

Избранная библиография 
 Бальмонт и Япония. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991 (в соавторстве с Е. М. Дьяконовой)
 
 Жизнь Николая Клюева. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2002
 Гагарья судьбина Николая Клюева. СПб.: Инапресс, 2004. — 208 с.
 История одной фальсификации. М.: РОССПЭН, 2011 (в соавторстве с Лидией Азадовской)

Награды 
 Лауреат премии им. Ф. Гундольфа Германской академии языка и литературы (1989)
 Лауреат премии Австрийского министерства культуры и искусства (1991)
 Лауреат поощрительной премии фонда Александра фон Гумбольдта (Германия) (1995)
 Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» степени офицера (2011)
 Лауреат Всероссийской премии имени К. Д. Бальмонта (2011)
 Лауреат Международной премии имени Е. Г. Эткинда (2012)
 Лауреат гуманитарной и книгоиздательской премии «Книжный червь» (2020).

Примечания

Литература 
 Дружинин П. А. Идеология и филология. Дело Константина Азадовского: Документальное исследование. Т. 3. М.: НЛО, 2016.

Ссылки 
 
 
 КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ АЗАДОВСКИЙ. Биобиблиографический указатель. СПб.: Гиперион, 2001.

Литературоведы России
Советские диссиденты
Лауреаты Международной премии имени Е. Г. Эткинда
Члены ПЕН-клуба
Реабилитированные в СССР
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Филологи, репрессированные в СССР